Cuppa (en latín significa cuba o tonel), puede referirse a:
 Cuppa, sarcófago o monumento funerario romano de planta alargada cuya cubierta tiene forma de bóveda o cuba tumbada.
 Cuppa, argot en inglés para una taza de té.
 Cuppa Coffee Studios, estudio de animación canadiense fundado en 1992.
 Cuppa (Biblioteca de Java), en programación de ordenadores, marco de prueba unitario en el desarrollo guiado por comportamiento en Java.
 Bahía de Cuppa, en las islas Shetland, Escocia.